Chruschtschowa ist ein weiblicher russischer Familienname:

 Nina Petrowna Chruschtschowa (1900–1984), eine Ehefrau des sowjetischen Parteivorsitzenden Nikita Chruschtschow
 Nina Lwowna Chruschtschowa (* 1962), russisch-US-amerikanische Politologin